Гайны — название населённых пунктов и рек в России.

 Гайны — посёлок в Пермском крае, центр Гайнского района.
 Гайны — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Гайны — деревня в Ачитском районе Свердловской области.
 Гайны — река в Башкортостане, приток реки Дёмы.

См. также 
 Гайна
 Гайн (значения)